Быстрая:

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Быстрая — деревня в Горецком районе Могилёвской области.
 
 Россия
 Быстрая — деревня в Слюдянском районе Иркутской области.
 Быстрая — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Быстрая — деревня в Минусинском районе Красноярского края.
 Быстрая — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Быстрая — деревня в Усольском районе Пермского края.
 Быстрая — деревня в Голышмановском районе Тюменской области.

Крым
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Быстрая (ранее Кабарта) — бывшее село в Бахчисарайском районе.

Реки 
в Европе

Быстрая (приток Боржавы) — в Закарпатской области (Украина).
Быстрая (приток Десны) — в Черниговской области (Украина).
Быстрая (приток Днепра) — в ... области (Украина).
Быстрая (рукав Днепра) — рукав Днепра в Запорожской области (Украина).
Быстрая (приток Доброшина) — в Полтавской области (Украина).
Быстрая (река, впадает в Камское водохранилище) — в Добрянском районе Пермского края.
Быстрая (приток Кеселихи) — в Сумской области (Украина).
Быстрая (приток Молмыса) — в Красновишерском районе Пермского края.
Быстрая (приток Немыда) — в Чердынском районе Пермского края.
Быстрая (приток Подрезчихи) — в Нагорском районе Кировской области.
Быстрая (приток Прони) — в Белоруссии.
Быстрая (приток Северского Донца) — в Ростовской области
Быстрая (Дерекойка) — река на южном берегу Крыма.

в Азии

 Быстрая (река, впадает в Берингово море) — на Чукотке
 Быстрая (приток Большой) — на Камчатке
 Быстрая (приток Иркута) — в Иркутской области
Быстрая (приток Катуни) — в Республике Алтай
Быстрая (приток Козыревки) — на Камчатке
Быстрая (приток Лютоги) — на острове Сахалин
Быстрая (приток Малиновки) — в Приморском крае
Быстрая (приток Нюрольки) — в Томской области
Быстрая (приток Песчаной) — в Алтайском крае
Быстрая (приток Студёной) — в Красноярском крае, на острове Большевик, Северная Земля
Быстрая (приток Хайрюзовой) — на Камчатке
Быстрая — старое название реки Бурея.

Корабли 
 «Быстрая» — галера Балтийского флота Российской империи 1727 года постройки.
 «Быстрая» — галера Балтийского флота Российской империи 1739 года постройки, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.
 «Быстрая» — галера Азовской флотилии Российской империи 1739 года постройки.
 «Быстрая» — галера Балтийского флота Российской империи 1750 года постройки.
 «Быстрая» — галера Балтийского флота Российской империи 1773 года постройки.
 «Быстрая» — шебека Балтийского флота Российской империи 1789 года постройки.
 «Быстрая» — галера Балтийского флота Российской империи 1796 года постройки.